Фабричное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Фабричное — название села Кызылжар Сайрамского района Южно-Казахстанской области до 2000 года.

Россия 
 Фабричное — посёлок в Туринском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Фабричное — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Фабричное — посёлок в Лутугинском районе Луганской области.

См. также 
 Фабричное законодательство
 Фабричный